Arroyo Bizcocho – corso d'acqua uruguaiano che attraversa il dipartimento di Soriano
 Francisco Bizcocho – ex calciatore spagnolo
 Marisol Bizcocho – cantante spagnola